Rathsamhausen bezeichnet:

 Burg Rathsamhausen bei Ottrott
 Niederrathsamhausen, Ortsteil von Muttersholtz
 Oberrathsamhausen, Ortsteil von Baldenheim
 Tann (Adelsgeschlecht)-Rathsamhausen, deutsches Adelsgeschlecht:

Rathsamhausen ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Arthur von der Tann-Rathsamhausen (1823–1907), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Elisabeth Freiin von und zu der Tann-Rathsamhausen (1900–1998), Philanthropin
 Ludwig von der Tann-Rathsamhausen (1815–1881), General der Infanterie
 Ludwig Samson von Rathsamhausen zu Ehenweyer (1740–1819), deutscher Jurist und Regierungspräsident in Darmstadt
 Luitpold von der Tann-Rathsamhausen (1847–1919), bayerischer General der Infanterie
 Kasimir Friedrich von Rathsamhausen (1698–1786), Abt
 Philipp von Rathsamhausen († 1322), Bischof von Eichstätt
 Rudolph von der Tann-Rathsamhausen (1820–1890), bayerischer Generalleutnant und Kammerherr